Sergio González Soriano – calciatore e allenatore di calcio spagnolo (1976)
Sergio Marcos González – calciatore spagnolo (1992)
Sergio González Poirrier – calciatore spagnolo (1992)
Sergio Fabián González – calciatore argentino (1995)
Sergio González Testón – calciatore spagnolo (1995)
Sergio González Martínez – calciatore spagnolo (1997)
Sergio González Pérez – giocatore di calcio a 5 spagnolo (1997)